Die ICC Cricket World Cup League 2 2019–2022 war ein Cricket-Wettbewerb der im One-Day International-Format zwischen August 2019 und März 2023 ausgetragen wurde und als Qualifikation für den ICC Cricket World Cup Qualifier 2023 und damit indirekt zum Cricket World Cup 2023 dient. Nach 21 Turnieren gelang es Schottland, Oman und Nepal sich direkt für das Qualifikationsturnier zu qualifizieren.

Teilnehmer 
Für den Wettbewerb qualifizierten sich die drei Mannschaften mit ODI-Status, die sich nicht für die ICC Cricket World Cup Super League 2020–2023 qualifizierten:

Des Weiteren qualifizierten sich die folgenden Mannschaften bei der ICC World Cricket League Division Two 2019:

Format 
Jede Mannschaft trug jeweils neun Drei-Nationen-Turniere aus. Jedes Turnier bestand aus sechs ODIs. Die besten drei Teams qualifizierten sich für den ICC Cricket World Cup Qualifier 2023. Die verbliebenen vier Mannschaften spielten im ICC Cricket World Cup Qualifier Play-off 2023 um die verbliebenen zwei Plätze des Qualifikationsturniers.

Tabelle 
Stand: 15. März 2023

Turniere

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Cricket-Wettbewerb (One-Day)
Cricket 2019
Cricket 2020
Cricket 2021
Cricket 2022
Cricket 2023